TUGZip è un compressore dati freeware per Microsoft Windows. Gestisce diversi formati di compressione, da quelli più conosciuti come zip, rar, gzip fino a bzip2, sqx, 7z e altri. Permette inoltre di visualizzare immagini di disco come BIN, C2D, IMG, ISO e NRG.

Formati supportati
TUGZip supporta i seguenti tipi di file:

Immagine dischi
 BIN
 C2D
 IMG
 ISO
 NRG

File di archiviazione
 7-Zip
 A
 ACE (Solo estrazione; la compressione e altre funzioni possono essere aggiunte tramite Ace32.exe)
 ARC
 ARJ
 BH
 BZ2
 CAB
 cpio
 DEB
 GCA
 GZ
 IMP
 JAR
 LHA (LZH)
 LIB
 RAR
 RPM
 SQX
 TAR
 TAZ
 TBZ
 TGZ
 YZ1
 ZIP
 ZOO

Voci correlate 
 Compressione dei dati

Collegamenti esterni